Die Qatar Total Open 2015 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier als Teil der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier fand vom 23. bis zum 28. Februar 2015 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt; es war die dreizehnte Ausgabe des Turniers.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2015 fand vom 21. bis 23. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Doha